Loates ist der Familienname folgender Personen:

 M. Bernard Loates (* 1945), kanadischer Künstler, Lithograph und Herausgeber
 Martin Glen Loates (* 1945), kanadischer Tier- und Landschaftsmaler
 Mick Loates (* 1947), britischer Wildtier- und Porträtmaler
 Sam Loates (1865–1932), britischer Jockey
 Tommy Loates (1867–1910), britischer Jockey